SBV Songwriting, een Nederlands songwriterscollectief dat in 2004 is opgericht door drie leden van de voormalige band Lichter Laaie
 SBV Vitesse, een Nederlandse betaaldvoetbalclub uit Arnhem
 RKVV SBV Haren, een voetbalclub uit Haren
 de ISO-639-afkorting voor de taal van de Sabijnen